Prawosławna eparchia preszowska
 Archieparchia preszowska – greckokatolicka